2-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч ФИФА»
9 января 2012 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Лионель Месси

(третий раз)

Игрок года (женщины): 
 Хомарэ Сава

(первый раз)

Лучший тренер (мужской футбол): 
 Пеп Гвардиола

(первый раз)

Лучший тренер (женский футбол): 
 Норио Сасаки

(первый раз)

Лучший гол: 
 Неймар

Премия президента ФИФА: 
 Алекс Фергюсон

Приз Fair Play: 
 Японская футбольная ассоциация

< 1-я Церемонии вручения 3-я >
Золотой мяч ФИФА 2011 — вторая (считая с Золотым мячом France Football — 56-я) ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 26 октября 2011 года, церемония прошла 9 января 2012 года. Награждение проходило в 8 номинациях: лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужских и женских команд, лучший гол года, награда президента ФИФА, награда Fair-Play и символическая сборная года.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер года в женском футболе

Символическая сборная ФИФА 2011 года

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Премия Пушкаша за лучший гол

Премия президента ФИФА 

Эта награда присуждается ФИФА с 2001 года для тех лиц или организаций, которые вносят значительный вклад в футбол.

  Алекс Фергюсон

Fair Play Award 
  Японская футбольная ассоциация

Ссылки 
 Официальный сайт награды 

2011
2011 год в футболе